Nederlandse voetbalclubs
 DVC'26, amateurvoetbalclub uit Didam
 DVC '59, amateurvoetbalclub uit Nieuw-Dordrecht
 DVC Appingedam, amateurvoetbalclub uit Appingedam
 DVC Buiksloot, amateurvoetbalclub uit Buiksloot
 DVC Delft, amateurvoetbalclub uit Delft
 DVC Den Dungen, vrouwenvoetbalclub uit Den Dungen

 Belgische voetbalclubs
 DVC 't Rozeke Antwerpen, voetbalclub uit Antwerpen
 DVC Eva's Tienen, voetbalclub uit Kumtich

 Overig
 Dokkumer Vlaggen Centrale